Malaniuk ist der Familienname folgender Personen:
 Ira Malaniuk (1919–2009), ukrainisch-österreichische Opernsängerin
 Wilhelm Malaniuk (1906–1965), österreichischer Jurist
 Wladimir Malaniuk (1957–2017), ukrainischer Schachspieler